Der Kanton Clamecy ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Clamecy  im Département Nièvre und in der Region Bourgogne-Franche-Comté; sein Hauptort ist Clamecy, Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2001, wiedergewählt 2008, Jean-Louis Lebeau.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 46 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Clamecy die 14 Gemeinden Armes, Billy-sur-Oisy, Breugnon, Brèves, Chevroches, Clamecy, Dornecy, Oisy, Ouagne, Prémery, Rix, Surgy, Trucy-l’Orgueilleux und Villiers-sur-Yonne. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 205,63 km km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 5805.

Bevölkerungsentwicklung 

Clamecy